Laringa är ett släkte av fjärilar. Laringa ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Laringa